В таблице указаны результаты выступлений Scuderia Toro Rosso в Формуле-1, в период выступлений, начиная с  по  годы.

Результаты выступлений в Формуле-1

Выступления в качестве конструктора

Результаты выступлений (2006—2009) годов 

|-
|rowspan=3| 
!rowspan=3| Toro Rosso STR1
!rowspan=3| Cosworth V10
!rowspan=3| 
||

|-
|align=left|  Витантонио Льюцци

|-
|align=left| Скотт Спид

|-
|rowspan=4| 
!rowspan=4| Toro Rosso STR2
!rowspan=4| Ferrari 056
!rowspan=4| 
||

!

|-
|align=left|  Витантонио Льюцци

!
|-
|align=left|  Скотт Спид

!!!!!!!!!!!!!!!
|-
|align=left| Себастьян Феттель
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!
|-
|rowspan=3| 
!rowspan=3| Toro Rosso STR3
!rowspan=3| Ferrari 056
!rowspan=3| 
||

|-
|align=left|  Себастьен Бурде

|-
|align=left|  Себастьян Феттель

|-
|rowspan=4| 
!rowspan=4| Toro Rosso STR4
!rowspan=4| Ferrari 056
!rowspan=4| 
||

!

|-
|align=left|  Себастьен Бурде

!!!!!!!!!!!!!!!!!
|-
|align=left|  Себастьен Буэми

!
|-
|align=left|  Хайме Альгерсуари
!!!!!!!!!!!!!!!!!

!
|}

Результаты выступлений (2010—2019) годов 

|-
|rowspan=3|
!rowspan=3| Toro Rosso STR5
!rowspan=3| Ferrari 056
!rowspan=3| 
||

!!!

|-
|align=left|  Себастьен Буэми

!!!
|-
|align=left|  Хайме Альгерсуари

!!!
|-
|rowspan=5|
!rowspan=5| Toro Rosso STR6
!rowspan=5| Ferrari 056
!rowspan=5| 
||

!!!

|-
|align=left|  Себастьен Буэми

!!!
|-
|align=left|  Хайме Альгерсуари

!!!
|-
|style="text-align:left"| Даниэль Риккардо

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
|-
|style="text-align:left"| Жан-Эрик Вернь
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!

!!!
|-
|rowspan=3|
!rowspan=3| Toro Rosso STR7
!rowspan=3| Ferrari 056
!rowspan=3| 
||

!

|-
|align=left|  Даниэль Риккардо

!
|-
|align=left|  Жан-Эрик Вернь

!
|-
|rowspan=3|
!rowspan=3| Toro Rosso STR8
!rowspan=3| Ferrari 2,4 V8
!rowspan=3| 
||

!!!

|-
|align=left|  Даниэль Риккардо

!!!
|-
|align=left|  Жан-Эрик Вернь

!!!
|-
|rowspan=3|
!rowspan=3| Toro Rosso STR9
!rowspan=3| Renault Energy F1-2014 1,6 V6 T
!rowspan=3| 
||

!!!

|-
|align=left|  Даниил Квят

!!!
|-
|align=left|  Жан-Эрик Вернь

!!!
|-
|rowspan=3| 
!rowspan=3| Toro Rosso STR10
!rowspan=3| Renault Energy F1-2015 1,6 V6 T
!rowspan=3| 
||

!!!

|-
|align="left"|  Макс Ферстаппен

!!!
|-
|align="left"|  Карлос Сайнс

!!!
|-
|rowspan=4| 
!rowspan=4| Toro Rosso STR11
!rowspan=4| Ferrari 059/4 1,6 1,6 V6 T
!rowspan=4| 
||

|-
|align=left|  Макс Ферстаппен

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
|-
|align=left|  Карлос Сайнс

|-
|align=left|  Даниил Квят
!!!!!!!

|-
|rowspan=5| 
!rowspan=5| Toro Rosso STR12
!rowspan=5| Renault R.E.17 1,6 V6 T
!rowspan=5| 
||

!

|-
|align="left"|  Даниил Квят

!!!

!!!!!!!
|-
|align="left"|  Карлос Сайнс

!!!!!!!!!
|-
|align="left"|  Пьер Гасли
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!

!
|-
|align="left"|  Брендон Хартли
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!
|-
|rowspan=3| 
!rowspan=3| Toro Rosso STR13
!rowspan=3| Honda RA618H
!rowspan=3| 
||

|-
|align="left"|  Пьер Гасли

|-
|align="left"|  Брендон Хартли

|-
|rowspan=4| 
!rowspan=4| Toro Rosso STR14
!rowspan=4| Honda RA619H
!rowspan=4| 
||

|-
|align="left"|  Александр Албон

!!!!!!!!!!!!!!!!!
|-
|align="left"|  Пьер Гасли
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

|-
|align="left"|  Даниил Квят

|}

См. также 
 Scuderia Toro Rosso
 Red Bull Racing
 Результаты выступлений Red Bull Racing в Формуле-1
 Red Bull

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт команды (архив)
 Шасси Формулы 1 команды Scuderia Toro Rosso на WildSoft.ru 

T
Автогоночные команды Италии
Команды Red Bull